Александр Павлович Матвеев (1816—1882) — акушер-гинеколог, заслуженный профессор, декан медицинского факультета и ректор киевского Императорского университета св. Владимира (1865—1871 и 1875—1878).

Биография 
Сын орловского помещика Павла Васильевича Матвеева.  Летом 1841 года в соседней усадьбе Новосёлки (принадлежала Афанасию Шеншину, двоюродному брату его отца) познакомился с немкой Каролиной Фет (1819-1877), сестрой известного поэта. В 1844 году вступил с ней в брак, но вскоре оставил её ради другой женщины. Лишь за 2 года до смерти Каролина вернулась из Германии и воссоединилась с мужем.

Окончил курс на медицинском факультете Московского университета (1841). Получил степень доктора медицины за диссертацию «De morbis puerperalis» (1847) и назначен экстраординарным профессором по кафедре акушерства, женских и детских болезней Императорского Киевского университета Св. Владимира (с 1848 — ординарный профессор). До конца жизни заведовал основанной им в 1844 году кафедрой акушерства, женских и детских болезней.

Заслуженный профессор с 1869 года. Декан медицинского факультета (1862—1865), проректор (1865, 1872—1875), ректор (1865—1871, 1875—1878) Киевского университета Св. Владимира.

Печатные труды: «Руководство к повивальному искусству для повивальных бабок» (Киев, 1853; 3 издания, Киев 1870), «Курс акушерства» (3 ч., Киев, 1861; 2 издания, 1861 — одно из первых оригинальных русских сочинений по акушерству).

Примечания

Источники 
 
 Матвеев Александр Павлович на сайте Киевского национального университета.

Акушеры по алфавиту
Акушеры Российской империи
Медики Российской империи
Медики XIX века
Профессора Императорского университета Святого Владимира
Деканы медицинского факультета университета Св. Владимира
Ректоры Императорского университета Святого Владимира